Pompey har flere betydninger:
 Pompejus – Pompejus kaldet Pompejus den Store var en romersk hærfører og politiker fra den sene republiks tid.
 Portsmouth – øgenavn Pompey
 Portsmouth F.C. – øgenavn Pompey